Ли Ричардсон:
 Ричардсон, Ли (род. 1947) — канадский политик.
 Ричардсон, Ли (род. 1971) — английский снукерист.
 Ричардсон, Ли — британский мотогонщик.
 Ричардсон, Ли — британский футбольный организатор.
 Ричардсон, Ли — американский актёр.